Cheongpung-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Cheongpung-myeon, Jecheon, socken i Jecheon, Norra Chungcheong,  
 Cheongpung-myeon, Hwasan-gun, socken i Hwasun-gun, Södra Jeolla,